Die Abkürzung WUK steht für:

 Werkstätten- und Kulturhaus, ein alternatives Kulturzentrum in Wien-Alsergrund, siehe WUK (Kulturzentrum)
 ein Unterrichtsfach an der früheren niedersächsischen Orientierungsstufe, siehe Welt- und Umweltkunde

WUK